Юсуф Зуэйин (; , Абу-Камаль, подмандатная Сирия — 10 января 2016, Стокгольм, Швеция) — сирийский государственный деятель, член партии Баас с 1957 года. Дважды занимал пост премьер-министра Сирии (1965 и 1966—1968).

Биография 
Образование получил на медицинском факультете дамасского университета. Затем на волонтёрских началах принимал участие в алжирской освободительной войне, воевал в отряде Хуари Бумедьена. После возвращения в Сирию в 1957 году, он вступил в партию Баас, привлечённый провозглашавшимися ею социалистическими и панарабскими идеями.

После баасистского переворота 8 марта 1963 года становится министром сельского хозяйства: его основной задачей становится претворение в жизнь аграрной реформы, предусматривавшей обширные конфискации земель у крупных землевладельцев и передача этих земель в руки малоимущих и неимущих сельских слоёв.

Во вскоре начавшейся внутрипартийной борьбе между старшим, гражданским умеренным крылом, лидерами которого были Мишель Афляк и Салах ад-Дин Битар, и молодым крылом, состоявшим, в основном, из военных (его основными руководителями были Салах Джадид и Хафез Асад) политик берёт сторону последнего.

В сентябре 1965 года был назначен премьер-министром Сирии. Объявил амбициозную программу радикальных социальных реформ к социалистической трансформации Сирии и внешней политики, основанной на сотрудничестве с СССР и странами СЭВ. Вскоре после внутрипартийного переворота 23 февраля 1966 года, в результате которого Джадид и Асад пришли к власти, он вновь был назначен на должность премьер-министра.

Занимал этот пост во время арабо-израильской войны 1967-го года, и получил в своей адрес массу критики в связи с недостаточно умелым, по мнению многих, руководством делами государства. Критические настроения в отношении премьер-министра росли и после войны, теперь уже в связи с тяжёлым экономическим положением, в котором оказалась страна, и в октябре 1968-го года он был вынужден подать в отставку.

Был близок к Салаху Джадиду, поэтому после его свержения и прихода к власти Хафеза Асада, он был арестован и заключён в тюрьму, где находился вплоть до 1981 года. После того как он был выпущен из тюрьмы, он уехал в Венгрию, а затем — в Швецию, где и прожил до своей смерти.

Источники 
Sami Moubayed, Steel and Silk: Men and Women Who Shaped Syria, 1900—2000, Seattle, 2002, pp. 354—355.

Примечания

Ссылки 
 Юсуф аз-Зуэййин на сайте syrianhistory.com

Министры сельского хозяйства Сирии
Премьер-министры Сирии
Члены сирийского отделения партии Баас